Antohi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Antohi (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Gheorghe Antohi (1922–1997), rumänischer Reitsportler
 Haralambie Antohi (* 1958), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Sorin Antohi (* 1957), rumänischer Historiker